AEGON Classic 2014 — 33-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2014 году турнир прошёл с 9 по 15 июня. Соревнование открывало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Даниэла Гантухова
 в парном разряде —  Эшли Барти и  Кейси Деллакква

Общая информация 
В 2014 году турнир был повышен в категории: с международной до премьер серии.
Первым номером посева в одиночном турнире стала Ана Иванович (№ 12 в мире на тот момент). Сербка смогла подтвердить статус фаворита и выиграла турнир, переиграв в финале чешку Барбору Заглавову-Стрыцову. Прошлогодняя победительница Даниэла Гантухова защищала свой титул в качестве седьмого номера посева, однако в третьем раунде она проиграла представительнице Японии Кимико Датэ-Крумм.

В парном розыгрыше титул взяли американки Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс, которые были посеяны под третьим номером. В финале они обыграли вторых номеров посева и прошлогодних чемпионок Эшли Барти Кейси Деллаккву.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ана Иванович обыграла  Барбору Заглавову-Стрыцову со счётом 6-3, 6-2.
 Иванович выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
 Заглавова-Стрыцова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=210

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ана Иванович
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=9
| RD1-team02= Чжан Шуай
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Барбора Заглавова-Стрыцова
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=16
| RD1-team04= Кейси Деллакква
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ана Иванович
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Барбора Заглавова-Стрыцова
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс''' обыграли  Эшли Барти /  Кейси Деллаккву со счётом 7-6(1), 6-1.
 Копс-Джонс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Classic

 WTA Тур 2014 года
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2014 года
2014